Dino (Danoninho)
Dino (cantor) 
Dino (vaso)
Ramon Queiroz fisiculturista também conhecido como Dino

Desambiguações de música